Tainaria (en grec ταινάρια) és el nom d'una antiga festivitat grega, que celebraven els lacedemonis en honor de Poseidó, déu del mar, que a este propòsit rebia l'epítet de Poseidó Tainari (Ταινάριος Ποσειδών, "Tainarios Poseidón"). Tal festivitat ocorria a Esparta, on existia un conjunt especial de sacerdots, els tainaristes (Ταιναρισταί, "Tainaristaí").

Referències 

Festivals de l'antiga Esparta
Posidó